Брахмапутра, Брамапутра (санскр. «сын Брахмы / Брамы»):

 Брахмапутра — река в Китае, Индии и Бангладеш, левый приток Ганга; одна из крупнейших водных артерий в Южной Азии.
 Фрегаты типа «Брахмапутра» — тип кораблей, состоящий на вооружении ВМС Индии.

Примечания 

Санскритские слова